Dorscheid (Luxemburg)
 Dörscheid (Duitsland)